Litwinki peut désigner en Pologne :
 Litwinki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Litwinki, village de la voïvodie de Podlachie